Landkreis Germersheim
 Germersheim (stad)